Richard Garcia (ur. 1947) – amerykański biskup katolicki
 Richard Garcia (ur. 1981) – australijski piłkarz